Эпуас:

 Эпуас — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.
 Эпуас — французский мягкий сыр из коровьего молока.